Саушкин:
 Саушкин, Юлиан Глебович (1911—1982) — советский экономико-географ.
 Саушкин — хутор, Клетский район, Волгоградская область, Россия.

См. также 
 Савушкин.